Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Sussex”, nazwa pochodzi od hrabstwa Sussex:

Pierwszy "Sussex" był fregatą typu Ruby. W momencie wodowania miał 38 lub 40 dział, później został przezbrojony w 46 dział. Zniszczony w wybuchu w 1653.
Drugi "Sussex" był okrętem liniowym czwartej rangi, który zatonął na Morzu Śródziemnym w 1694.
Trzeci "Sussex" był krążownikiem ciężkim  typu County (podtyp London). Zwodowany w 1928 i złomowany w 1950.
Sussex